NM, Nm och nm kan syfta på

 NM – sporttävlingar där deltagarna kommer från Nordens stater, se Nordiska mästerskap
 NM – årliga idrottstävlingar i Norge, se Norska mästerskap
 NM – mästerskap öppna för deltagre från Norrland, se Norrländska Mästerskapet
 Norrländska mästerskapet i boxning, instiftat 1924
 Norrländska mästerskapet i cykelsport, instiftat 1933
 Norrländska mästerskapet i fotboll 1926–1953, de senare åren under namnet Norrländska seriemästerskapen
 Norrländska mästerskapet i friidrott, instiftat 1945, åtminstone vissa år under namnet Norrländska elitspelen
 Norrländska mästerskapet i handboll, instiftat 1942
 Norrländska mästerskapet i orientering, instiftat 1942
 Norrländska mästerskapet i simning, instiftat 1933
 NM – en svensk kombinerad TV-spelstidskrift och serietidning, se Nintendo-Magasinet
 NM – en amerikansk delstat, se New Mexico
 NM - Nationalmuseum, Stockholm

Måttenheter
 Nm – SI-enheten för vridmoment, se newtonmeter
 nm – en längdenhet, se nanometer

Källor